ТБЭ — многозначная аббревиатура:
 ТБЭ — тетрабромэтан
 ТБЭ — тяжёлая бомбардировочная эскадрилья

См. также 
 ПТБЭ — правила техники безопасности при эксплуатации (электроустановок потребителей)
  — аббревиатура латиницей